Municipio de Westport puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Westport (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Westport (condado de Dickinson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Westport (condado de Pope, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pope.